Retronectidae är en familj av plattmaskar som beskrevs av Wolfgang Sterrer och Rieger 1974. Retronectidae ingår i ordningen Catenulida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Retronectidae